Álvaro Muñoz – ex calciatore colombiano (?)
 Álvaro Muñoz – ex giocatore di calcio a 5 spagnolo (1966)
 Álvaro Muñoz Borchers – cestista spagnolo (1990)